Рио-де-ла-Плата:

 Рио-де-ла-Плата — река в Южной Америке.
 Рио-де-ла-Плата — историческое государство в Южной Америке.
 Рио-де-ла-Плата — губернаторство Испанской империи в Южной Америке.